Eredivisie (mannenhandbal) 2017/18
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2017/18